Пи́нхус Креме́нь (; ) — французский художник, принадлежавший к Парижской школе. Кроме живописи, занимался также скульптурой и графикой.

Биография 
Родился в еврейской семье, отец — ремесленник. В 1909—1910 учился в художественной школе Вильно, где познакомился с Сутиным и Кикоиным.

В 1912 поселился в Париже, в интернациональном общежитии художников «Улей» (). Познакомился с Шагалом, Леже, Цадкиным, Модильяни, Дереном. В 1914 году выставил три скульптурные работы в Салоне Независимых.

В Первую мировую войну жил в Париже. В этот период его картинами начали интересоваться парижские коллекционеры (Поль Гийом, Леопольд Зборовский). В 1918 поселился в Сере, наезжал в Париж, в 1920-х годах много путешествовал (Корсика, Швеция).

Вторую мировую войну провёл на юге Франции, в департаменте Коррез, был наёмным работником в деревне. В 1945 поселился в Сере.

Похоронен в Париже на кладбище Монпарнас.

Девять его живописных произведений хранятся в Корпоративной коллекции Белгазпромбанка в Минске.

Выставки 
При жизни художника его персональные выставки не раз проходили в Париже, а также в Лондоне, Филадельфии, Лозанне, Женеве и других городах. В 2005 году несколько его работ экспонировались в Москве (галерея «Улей» и др.)

Примечания

Литература 
 Waldemar George. Kremegne. Paris: Triangle, 1930.
 Diehl G. Kremegne ou l’expressionnisme sublimé. Paris: Navarin editeur, 1990.
 Kremegne. Chartres: Musée des Beaux-Arts de Chartres, 1996.

Ссылки 
 
 
 
 
 

Художники Франции XX века
Парижская школа
Русские эмигранты первой волны во Франции
Художники русского авангарда
Похороненные на кладбище Монпарнас